Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1978 года () прошёл в городе Зевенар с 15 по 24 марта .

Впервые чемпионом стал Франк Дрост.

 — Франк Дрост 

 — Геррит Бом, Йохан де Бур, Йохан Бастианнет

Туры

Результаты

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

1978 год в шашках
Спортивные соревнования в Зевенаре
Март 1978 года
Спорт в Нидерландах в 1978 году